Oudengels of Angelsaksisch, vroege vorm van de Engelse taal, uit de middeleeuwen
 Old English (lettertype), een modern lettertype gebaseerd op het gotische schrift
 Old English (Ierland), Engelsen die zich al rond de 12e eeuw in Ierland vestigden